Spojení písmen P a P může mít různé významy:

PP 
 přímý přenos – často používáno v televizním zpravodajství
 polypropylen
 přírodní památka
 Pán Prstenů
 průkaz původu – u domácího zvířete
 ploutvové plavání
 přirozený přírůstek
 product placement
 podmíněné propuštění
 panická porucha
 psychopatická osobnost (psychopathic personality)
 první pomoc
 hradlová fotonka od firmy Tesla
 zkratka stanice metra Pražského povstání
 speciální vůz na přepravu aut na železnici
 okres Poprad, státní poznávací značka 
 Brazílie – ITU prefix
 Lidová strana (Španělsko) (ze španělského Partido Popular)  
 Prehistorický park, fiktivně dokumentární televizní seriál
 Paralelní polis

P. P. 
 Doctor P.P., česká rocková skupina
 poštovné paušalováno
 přírodní památka

Pp 
 příkon
 přijímaný výkon

pp 
 pianissimo (italsky), velmi slabě, hudební značka
pravý přítok

pp. 
 pozemková parcela, zkratka používaná před parcelním číslem v katastrálních územích se dvěma samostatnými řadami číslování parcel

p. p. 
 pro parte = z části; v biologii zpravidla za jménem autora, který pod daný název zahrnul více druhů
 v zastoupení, z pověření (z latinského per procurationem)
 poštovné zaplaceno (z francouzského port payé)
 poštovné paušalováno
 poslední pošta (dnes dodací pošta), starší zkratka

P–P 
 Pochod Praha–Prčice

Zkratky
Značky